Paradidymobotryum är ett släkte av svampar. Paradidymobotryum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paradidymobotryum